Маржори Эстиано (порт. Marjorie Estiano) — бразильская актриса и певица. Свою первую роль исполнила в молодёжном сериале «Malhação» телекомпании Globo.

Биография 
После окончания курса искусств в Государственном колледже (Куритиба), Маржори переехала в Сан-Паулу. Там она обучалась на факультете музыки в течение двух лет, участвовала в театральных постановках, снималась в телевизионной рекламе. В 2003 году в Рио-де-Жанейро посещала курсы актёрского мастерства, организованные телекомпанией Globo.

Актёрским дебютом на телевидении для неё стал молодёжный сериал «Malhação», где она исполнила роль Наташи, музыканта группы Vagabanda. Эта роль сделала её популярной.

30 апреля 2005 года вышел первый музыкальный диск с её песнями — Marjorie Estiano. В июле того же года она дала первый концерт.

В 2006 году после 12-го сезона «Malhação» Маржори Эстиано приглашают в сериал «Страницы жизни». На этот раз она воплотила образ девушки Марины, помогающей своему отцу вылечиться от алкоголизма.

В 2007 году Маржори завершила работу над вторым альбомом — Flores, Amores e Blábláblá («Цветы, Любовь и Блаблабла»). В том же самом году она исполнила роль Марии Паулы, переживающей смерть родителей и становящейся жертвой преступника, в сериале «Два лица».

В 2009 году Маржори играет в сериале «Дороги Индии» девушку Тонью, любящую Тарса Кадоре (в исполнении Бруну Гальяссу), юношу, страдающего шизофренией.

В 2011 году актриса исполнила роль в сериале «Любовь в четырёх действиях». В 2011 же году Маржори сыграла Мануэлу в постановке «Наша жизнь».

В 2012 году актриса исполнила роль Лоры в историческом сериале «Бок о Бок»
.

Фильмография

Примечание

Ссылки 
 
 Marjorie Estiano
 Marjorie Estiano

Актрисы Бразилии
Певцы и певицы Бразилии
Поп-вокалисты Бразилии